Scimitar est un mot anglais signifiant cimeterre. Il peut faire référence à :
Supermarine Scimitar, un avion de chasse naval britannique exploité par la Fleet Air Arm de la Royal Navy
FV-107 Scimitar, un véhicule de reconnaissance blindé britannique.
 Reliant Scimitar, un modèle du constructeur automobile britannique Reliant.
Le Scimitar, un vaisseau spatial fictif de l'univers Star Wars.
Scimitar, un moteur de jeu créé pour le jeu vidéo Assassin's Creed.